Jens Westin (né le  à Kramfors en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Jens joue depuis plusieurs saisons déjà avec l'équipe suédoise MODO Hockey, cependant, deux saisons sont partager avec la Allsvenskan, une avec le IF Björklöven ainsi qu'une autre avec le IF Sundsvall Hockey. Dans les deux cas, la plus grande partie de la saison a été passé dans la Elitserien. Pour celle avec le IF Björklöven il ne joua que 2 matchs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || MODO Hockey || Elitserien ||33 ||2 ||1 ||3 ||16 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|rowspan=2|2008-2009 || MODO Hockey || Elitserien ||48 ||1 ||1 ||2 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| IF Björklöven || Allsvenskan ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2009-2010 || MODO Hockey || Elitserien ||36 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan ||20 ||4 ||2 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || MODO Hockey || Elitserien || 44|| 0|| 7|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || MODO Hockey || Elitserien || 30|| 2|| 1|| 3|| 4|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Espoo Blues || SM-liiga || 50|| 3|| 5|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Timrå IK || Allsvenskan || 52|| 4|| 9|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Timrå IK || Allsvenskan ||44 ||0 || 1|| 1|| 18||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Timrå IK || Allsvenskan || 45|| 4|| 7|| 11|| 24|| 5|| 0|| 1|| 1||0
|-
|2016-2017 || Timrå IK || Allsvenskan || 50|| 3||12 || 15|| 14|| 4||0 || 1|| 1||2
|-
|2017-2018 || Färjestads BK || SHL|| 52|| 2|| 8|| 10||8 || 6||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2018-2019 || Färjestads BK || SHL|| 52|| 2|| 9|| 11|| 8|| 14|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2019-2020 ||Färjestads BK  || SHL||31 ||1 ||3 ||4 ||6 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 ||Färjestads BK  || SHL||40 ||1 ||7 ||8 ||12 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2021-2022|| Färjestads BK  || SHL||  ||

Parenté dans le hockey 
 Frère de John Westin

Notes et références 

Naissance en juin 1989
Naissance à Kramfors
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Färjestads BK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Joueur du Timrå IK